Степашин — фамилия.

Носители 
 Степашин, Платон Викторович (род. 2004) — российский рэп-исполнитель, более известный как Молодой Платон.
 Степашин, Сергей Вадимович (род. 1952) — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист.